Тур Фюна () — шоссейная однодневная велогонка по дорогам датского острова Фюн.

История 
Будучи основанной в 1894 году, является одной из старейших шоссейных велогонок в мире. Была одной из немногих велогонок, которые проводились во время Второй мировой войны.

В период с 1999 по 2004 год входила в международный гоночный календарь UCI с категорией 1.5. С 2005 по 2014 год проходила в рамках датского национального гоночного календаря (за исключением 2008 года). В 2008 и с 2015 года входит в календарь UCI Europe Tour, сначала под категорией 1.1, а с 2018 года — 1.2.

Маршрут 
Старт расположен в городе Оденсе. Далее следует достаточно холмистый 180-километровый участок, проходящий через южную столицу Фюна Свенборг, вокруг Фоборга, Хорбю, Гаммельтофт и далее к северу от Оденсе, где расположен подъём Vissenbjergbakken (Виссенбьергбаккен) с высотой 116 метров и градиентом 7%. Самым крутым подъёмом гонки является Golfbakke (Гольф-Хилл) с высотой 75,5 метра и максимальным градиентом 10%. После возвращения в Оденсе гонщики проезжают четыре круга по 7 км вокруг финишной зоны, где за ними обычно наблюдает большое количество зрителей.

Призёры

Любители 

|-
| 1894
|  Х.А. Грегерсен
| 
|
|-
| 1895
|  Кнуд Мортерен
| 
|
|-
| 1896
|  Я.П. Андерсен   Кнуд Мортерен
| 
|
|-
| 1897
|  Хенрик Хенриксен
| 
|
|-
| 1898
|  О. Вальквист
| 
|
|-
| 1899
|  О. Йенсен
| 
|
|-
| 1900
|  Ханс Нильсен
| 
|
|-
| 1901
|  Х.П. Ларсен
| 
|
|-
| 1902
|  Х.П. Ларсен
| 
|
|-
| 1903
|  Карл Андерсен
| 
|
|-
| 1904
|  Х.П. Ларсен
| 
|
|-
| 1905
|  Йенс Йенсен
| 
|
|-
| 1906
|  Х.П. Ларсен
| 
|
|-
| 1907
|  Эрнст Йенсен
| 
|
|-
| 1908
|  Готфрид Ольсен
| 
|
|-
| 1909
| не проводилась
| 
|
|-
| 1910
|  Ф. Ростед
| 
|
|-
| 1911
|  Нильс Поульсен
| 
|
|-
| 1912
|  Йоан Йенсен
| 
|
|-
| 1913
|  Карл Андерсен
| 
|
|-
| 1914-1922
| не проводилась
| 
|
|-
| 1923
|  Свен Оге Йохансен
| 
|
|-
| 1924
|  Ханс Эриксен
| 
|
|-
| 1925
|  Эрик Эло Андерсен
| 
|
|-
| 1926
|  Эйгиль Йенсен
| 
|
|-
| 1927
|  Хенри-Петер Хансен
| 
|
|-
| 1928
|  Орла Йёргенсен
| 
|
|-
| 1929
|  Олуф Клаусен
| 
|
|-
| 1930
|  Хенри-Петер Хансен
| 
|
|-
| 1931
|  Вальдемар Кристиансен
| 
|
|-
| 1932
| не проводилась
| 
|
|-
| 1933
|  Артур Йохансен
| 
|
|-
| 1934
| не проводилась
| 
|
|-
| 1935
|  Артур Йохансен
| 
|
|-
| 1936
|  Артур Йохансен
| 
|
|-
| 1937
|  Эмануэль Хансен
| 
|
|-
| 1938
|  Бент А. Мадсен
| 
|
|-
| 1939
|  Георг Сёренсен
| 
|
|-
| 1940
|  Фроде Сёренсен
| 
|
|-
| 1941
|  Рудольф Расмуссен
| 
|
|-
| 1942
|  Кристиан Педерсен 
| 
|
|-
| 1943
|  Георг Сёренсен
| 
|
|-
| 1944
|  Кристиан Педерсен 
| 
|
|-
| 1945
|  Тор Миккельсен
| 
|
|-
| 1946
|  Рудольф Расмуссен
| 
|
|-
| 1947
|  Вигго Хансен
| 
|
|-
| 1948
|  Бент А. Нильсен
| 
|
|-
| 1949
|  Поуль Дидериксен
| 
|
|-
| 1950
|  Эверт Ларссон
| 
|
|-
| 1951
|  Стиг Недергор
| 
|
|-
| 1952
|  Лейф Йоханнес Нильсен
| 
|
|-
| 1953
|  Хельмут Хансен
| 
|
|-
| 1954
|  Йорген Франк Расмуссен
| 
|
|-
| 1955
|  Лейф Лунд Нильсен
| 
|
|-
| 1956
|  Бенди Педерсен
| 
|
|-
| 1957
|  Бенди Педерсен
| 
|
|-
| 1958
|  Могенс Твиллинг
| 
|
|-
| 1959
|  Поуль Нильсен
| 
|
|-
| 1960
|  Кнуд Йенсен
| 
|
|-
| 1961
|  Лейф Ларсен
| 
|
|-
| 1962
|  Йенс Петер Ильсё
| 
|
|-
| 1963
|  Йенс Петер Ильсё
| 
|
|-
| 1964
|  Оле Хойлунд
| 
|
|-
| 1965
|  Йенс Андерсен
| 
|
|-
| 1966
|  Йонни Кнудсен
| 
|
|-
| 1967
|  Йонни Кнудсен
| 
|
|-
| 1968
|  Вернер Блаудзун
| 
|
|-
| 1969
|  Вернер Блаудзун
| 
|
|-
| 1970
| не проводилась
| 
|
|-
| 1971
|  Йёрген Шмидт
| 
|
|-
| 1972
|  Рене Диллен
|
| 
|-
| 1973-1976
| не проводилась
| 
|
|-
| 1977
|  Хеннинг Йёргенсен
| 
| 
|-
| 1978
|  Ян Хёг
| 
| 
|-
| 1979
|  Йон Рангфред Хансен
| 
| 
|-
| 1980
|  Эйгиль Сёренсен
| 
|  
|-
| 1981
|  Рене Бюргессен
| 
| 
|-
| 1982
|  Рене Бюргессен
| 	
| 
|-
| 1983
|  Микаэль Маркуссен
| 
| 
|-
| 1984
|  Нильс Оле Хальд
| 
| 
|-
| 1985
|  Ким Кронборг
| 
|
|-
| 1986
|  Вагн Скарлинг
| 
| 
|-
| 1987
|  Бенни Педерсен
| 
| 
|-
| 1988
|  Вагн Скарлинг	
|
| 
|-
| 1989
|  Бенни Педерсен
|
| 
|-
| 1990
|  Сёрен Кристиансен 
| 
| 
|-
| 1991
|  Клаус Микаэль Хольм
| 
| 
|-
| 1992
|  Ким Маркуссен
| 
| 
|-
| 1993
|  Ким Маркуссен
| 
| 
|-
| 1994
|  Марк Странге Якобсен
| 
| 
|-
| 1995
|  Йоан Фагрелль	
| 
|
|}

Профессионалы 

 В 1896 году победа была присуждена одновременно двум гонщикам.

Ссылки 
 Официальный сайт на FirstCycling 
 Тур Фюна на FirstCycling 
 
 
 
 
  

Велогонки в Дании
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1894 года